Belforte – castello costruito su un'isola artificiale alle foci del Timavo
Castello di Belforte Borgo Val di Taro Parma.
Belforte all'Isauro – comune in provincia di Pesaro e Urbino.
Belforte del Chienti – comune in provincia di Macerata.
Belforte Monferrato – comune in provincia di Alessandria.
Belforte – frazione di Gazzuolo in provincia di Mantova.
Belforte – frazione di Radicondoli in provincia di Siena.
Belforte – frazione di Preci, in provincia di Perugia.
Belforte – quartiere di Varese.
Clan Belforte – Clan camorristico.